Clevedon bezeichnet die Orte

 Clevedon (Neuseeland) in Neuseeland
 Clevedon (Somerset) in der englischen Grafschaft Somerset
 Clevedon (Südafrika) in der südafrikanischen Provinz Ostkap